Partit Nacional Sudanès, partit polític històric del Sudan
 Sistema nerviós perifèric (del seu nom en anglès Peripheral Nervous System), part del sistema nerviós que està fora del cervell i de la medul·la espinal